Taquariense – abitanti di Alto Taquari
Taquariense – abitanti di Taquari